Jméno Záblatí má více sídel:
 Záblatí (okres Jindřichův Hradec), obec v okrese Jindřichův Hradec
 Záblatíčko (Dříteň), dříve Malé Záblatí, část obce Dříteň v okrese České Budějovice
 Záblatí (okres Prachatice), obec v okrese Prachatice
 Záblatí (okres Žďár nad Sázavou), obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Záblatí (Polsko) (Zabłocie), obec v polské části Těšínska

 Záblatí (Bohumín), část města Bohumín v okrese Karviná
 Záblatí (Dříteň), část obce Dříteň v okrese České Budějovice
 Horní Záblatí, část obce Záblatí v okrese Prachatice

Externí odkazy